Министерство финансов Азербайджанской Республики — орган исполнительной власти Азербайджана, обеспечивающий осуществление единой государственной финансовой политики и управления государственными финансовыми активами.

Министерство финансов Азербайджанской Республики действует в соответствии с Уставом, утвержденным Указом Президента Азербайджанской Республики от 9 февраля 2009 года № 48. Этот же указ утвердил структуру Министерства, а также Агентства государственного казначейства, Агентства по управлению государственных долгов, Службы государственного финансового контроля, Службы государственного страхового надзора и Службы надзора над драгоценными металлами и камнями, которые входят в структуру Министерства. Все вышеупомянутые агентства и службы составляют единую финансовую систему страны вместе с Министерством. Министерство финансов Нахчыванской Автономной Республики так же подчиняется Министерству финансов Азербайджанской Республики.
Центр финансовой науки и подготовки кадров, Информационный центр и Общество с ограниченной ответственностью «Перераспределение финансовой и бухгалтерской отчетности» не относятся к вышеупомянутой системе согласно Постановлению Кабинета министров № 55 от 6 апреля 2010 года.

Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Азербайджанской Республики, законами Азербайджанской Республики, постановлениями и распоряжениями Президента Азербайджанской Республики, постановлениями и распоряжениями Кабинета министров Азербайджанской Республики, международными договорами, стороной которых является Азербайджанская Республика и настоящим Уставом.

История создания 
28 мая 1918 года, в день создания Азербайджанской Демократической Республики (АДР) в состав правительства был включен также первый министр финансов Насиб-бек Усуббеков. 21 октября 1918 года было официально учреждено Министерство финансов АДР и утверждены его Положение и структура.

После распада Азербайджанской Демократической Республики на территории Азербайджанской ССР 28 апреля 1920 года образован Совет Народных Комиссаров. В составе Совета Народных Комиссаров создан Народный Комиссариат финансов. Декретом № 135 Азревкома от 14 августа 1920 года принято положение о Народном Комиссариате финансов Азербайджанской ССР. В состав Комиссариата входили бюджетно-расчётное, налоговое, таможенное управление. Таким образом, управление налогообложением и таможенное дело были отнесены к компетенции Комиссариата финансов. В городах и районах страны действовали уездные отделы Народного Комиссариата финансов.

Согласно Конституции Азербайджанской ССР 1937 года создано Министерство финансов Азербайджанской ССР. В 1956 и 1971 годах Постановлениями Совета Министров Азербайджанской ССР приняты Положения о Министерстве финансов. Основными обязанностями Министерства в тот период являлись привлечение денежных средств в государственный бюджет и перераспределение их на расходы, касающиеся мероприятий по развитию народного хозяйства страны, а также повышения культурного уровня народа Азербайджанской ССР. 

9 февраля 2009 года принято Постановление Президента Азербайджанской Республики № 48 «Об утверждении Положения о Министерстве финансов Азербайджанской Республики», которым определяются права и обязанности Министерства.

Список министров финансов

Руководство 
 Шарифов, Самир Рауф оглы — Министр
 Фати-заде, Ильгар Фати оглы — 1-й Заместитель министра
 Байрамов, Азер Азиз оглы — Заместитель министра
 Сулейманов, Намиг Сулейман оглы — Руководитель аппарата

Структура 
 Аппарат министерства
 Бюджетный отдел
 Отдел налоговой политики и доходов
 Отдел финансирования государственного аппарата
 Отдел финансирования социальной сферы
 Отдел международных отношений
 Отдел финансирования экономической сферы
 Отдел финансирования программ социального назначения
 Отдел финансирования инфраструктурных программ
 Отдел регулирования финансовых и страховых рынков
 Отдел макроэкономического прогнозирования и экономического анализа
 Отдел современных технологий и автоматизированных систем управления
 Отдел учета
 Государственное казначейское агентство
 Государственное агентство по управлению госдолгом
 Государственное агентство страхового контроля
 Государственное агентство финансового контроля
 Государственное агентство по контролю за драгоценными металлами

Права и обязанности Министерства

Права 
— Получать и составлять аналитические материалы и расчеты от структурных подразделений, муниципалитетов и внебюджетных фондов, независимо от форм собственности или организационно-правовой формы, необходимые для подготовки проекта бюджета;

— Получать отчеты о функциональных, экономических и административных классификациях в порядке, установленном организациями, получающими субсидии и другую финансовую помощь от бюджетных организаций и государственного бюджета; 

— Ограничение и возмещение уже оплаченных средств в государственный бюджет в соответствии с законодательством в случае нецелесообразности расходов выделенных средств из государственного бюджета (за исключением расходов на оборону), несвоевременного представления отчетов путем уведомления руководителей соответствующих органов исполнительной власти;

— Принимать меры по выводу из предприятий, учреждений, организаций и муниципалитетов средств, выделенных из государственного бюджета, в том числе средств, выделенных из целевого бюджета порядке, установленном законодательством;

— Осуществлять финансовый контроль над учреждениями, предприятиями и организациями, использующими государственные бюджетные средства;

— На основе законодательства, а также решений государственных правоохранительных и судебных органов проводить проверки в учреждениях, предприятиях и организациях

— Проводить аналитику финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий, учреждений и организаций;

— Соблюдать контроль над организациями, которым выданы лицензии Министерством финансов;

— Соблюдать контроль над учреждениями, предприятиями и организациями занимающимися переработкой драгметаллов и драгоценных камней;

— Согласно законодательству и в пределах своих полномочий издавать обязательные для выполнения приказы и распоряжения.

Обязанности 
— Предлагать пути осуществления единой государственной финансовой, бюджетной и налоговой политики и осуществление этой политики;

— Подготовка плана государственного бюджета и его осуществление;

— Стабилизация государственных финансов и развития финансового рынка;

— Привлечение иностранного капитала в экономику Азербайджанской Республики, ведение учета их расходования и движения к источникам оплаты;

— Улучшение системы составления и расходования бюджетов, бюджетно-налогового прогнозирования, механизмов финансирования, правил учета и отчетов;

— Контролирование эффективности управления, в том числе распределения и расходования средств государственного бюджета;

— Осуществление мерильного (определение проб) контроля на территории Азербайджанской Республики.

Структуры, находящиеся в подчинении 
На данный момент в подчинении Министерства финансов находятся следующие органы:

Финансовый научно-образовательный центр 
Официально финансовый научно-образовательный центр был заложен 5-го июня 2002 года от решения № 91 Кабинетом Министров Азербайджанской Республики. Этот центр организует работу Министерства финансов Азербайджанской Республики, совершенствует уровень профессиональной подготовки, повышает квалификацию и переподготавливает работников Министерства, а также государственных служб и агентств, местных департаментов и подведомственных организаций.

Основными обязанностями этого центра являются:

— осуществление научных исследований в области финансов, в том числе кадровой политики финансовых работников;

— оценивание профессиональных знаний и деловых качеств аудитории на основе результатов участия и разработка рекомендаций по их последующему использованию;

— организация научных встреч, методических конференций и семинаров по профилю;

— привлечение финансового и бухгалтерского персонала из финансируемых государством организаций, а также других государственных учреждений и предприятий.

Информационно-вычислительный центр 
Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-вычислительный центр» Министерства финансов Азербайджанской Республики организовано в соответствии с приказом Министерства финансов от 30 декабря 1977 года № 716 и считается государственным предприятием.

Задача центра заключается в выполнении информационно-вычислительной работы и услуг, а также в обеспечении социально-экономических интересов трудового коллектива. Основной целью общества с ограниченной ответственностью является улучшение финансового управления, которое влияет на социально-экономическое развитие страны на основе отдельных экономически-математических компьютеров и современных электронно-вычислительных машин.

См. также 
 Министр финансов Азербайджана

Примечания 

Министерства Азербайджана
Финансы в Азербайджане